A 2014-es WTCC makaói nagydíj volt a 2014-es túraautó-világbajnokság tizenkettedik, egyben utolsó fordulója. 2014. november 16-án rendezték meg a Circuito da Guia-n, Makaóban.

Időmérő

Első futam

Második futam

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Makaó
Makaó sportélete